Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute du 9 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1992
Sport en novembre 1992